Denali peut faire référence à :

 Denali, anciennement mont McKinley, plus haute montagne d'Amérique du Nord ;
 Denali, parc national et réserve d'Alaska ;
 Denali, parc d'État d'Alaska ;
 Denali, borough d'Alaska ;
 Denali Highway, route non goudronnée d'Alaska ;
 Denali, groupe américain de rock indépendant ;
 Denali, chorégraphe, drag queen et patineur artistique américain ;
 Beechcraft Denali, un avion d'affaires.

Homonymie de toponyme